Мех или Мях може да се отнася за:

 Мях за течности – кожен съд за течности в който в миналото са се транспортирали или съхранявали мляко, вино, вода и др. течности;
 Духало - изработено от кожа приспособление за създаване на въздух под налягяне. Използвал се е предимно в занаятчийските работилници за разгаряне на коксовите въглища, в античната металургия както и за създаване на налягане за някои видове музикални инструменти - орган, акордеон, гайда и др.